Фома́ (То́маш) Анто́нович Добржа́нский (?—?) — российский военный, полковник. Участник Кавказской войны, комендант Владикавказа (1863—1864).

Биография 
Происходит из дворянского шляхетского рода Добрянских, носитель герба Сас.

Участник Кавказской войны, комендант Владикавказа (1863—1864).

Награды 
 26 ноября 1857 года награждён орденом Святого Георгия 4-й степени.
 Также награждён другими орденами Российской империи.

Библиография 
 Добржанский Фома Антонович // Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия. Именные списки 1769—1920. Биобиблиографический справочник / Отв. сост. В. М. Шабанов; Федеральное архивное агентство; Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). — М.: Русскій міръ, 2004. — С. 340.

Примечания

Ссылки 

Полковники (Российская империя)
Участники Кавказской войны
Персоналии:Владикавказ